

Влосениця — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Влосениця — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства